Estação Pueblo Nuevo (Metrô do Panamá) — estação de Metrô da Cidade do Panamá, no Panamá
 Estação Pueblo Nuevo (Metro de Madrid) — estação de Metro de Madrid na Espanha

Pueblo Nuevo